Jacutinga (Minas Gerais)
 Jacutinga (Rio Grande do Sul)